Pérdicas puede referirse a:

Pérdicas I, un rey argéada de Macedonia, cuyo reinado fue desde aproximadamente el 700 a. C. al 678 a. C.
Pérdicas II, de la dinastía argéada, fue rey de Macedonia en la segunda mitad del siglo V a. C., y sin que se sepa el número de años de su reinado se ha convenido de 454 a 413 a. C.
Pérdicas III, rey de la dinastía argéada de Macedonia, que reinó de 365 a 359 a. C. 
Pérdicas (m. 321 a. C.), uno de los generales de Alejandro Magno.